S:t Sigfrids församling kan syfta på:

 Sankt Sigfrids församling
 Västbo S:t Sigfrids församling